Соревнования в плавании на 200 метров баттерфляем (женщины) на Олимпиаде 2004 года проводились с 17 по 18 августа в Афинском олимпийском спортивном комплексе. Приняли участие 32 спортсменов из 26 стран.

Медалисты

Отборочные

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Заплыв 4

Полуфиналы

Заплыв 1

Заплыв 2

Финал

Ссылки 
 Официальная книга результатов, см. стр. 71   (PDF)

Плавание на летних Олимпийских играх 2004